TVO est un sigle :
 Transports du Val-d'Oise, société française de transports en commun.
 Teollisuuden Voima Oy, compagnie d'électricité finlandaise.
 Trouble ventilatoire obstructif, en médecine.
 Taxe sur la valeur ajoutée à taux ordinaire, en fiscalité.
Télévisions :
 TVOntario, chaîne de télévision canadienne.
 TV Osaka, chaîne de télévision japonaise.
 Televisión Óptima, ancienne chaîne de télévision chilienne (aujourd'hui connue sous le nom (Canal 22).
 , chaîne de télévision vénézuélienne.